Vada kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Vāda, ort, Maharashtra, Thane,

Italien 

 Vada, Toscana – ort, Toscana, Provincia di Livorno,

Sverige
 Vada socken – en socken i Uppland
 Vada landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Vada församling – en tidigare församling i Svenska kyrkan i Stockholms stift –2006
 Vada kyrka – en kyrkobyggnad som ligger i kyrkbyn Vadaby
 Vada distrikt – ett distrikt i Vallentuna kommun och Stockholms län 2016–
 Vadaby – kyrkbyn i Vada socken

Robotskapade Indienförgreningar